Kairós — deus do momento oportuno, na mitologia grega
Kairos (álbum) — álbum da banda brasileira Sepultura, lançado em 2011
Kairós Music — gravadora brasileira de música gospel

Desambiguação